
Termin -{OH}- ima više značenja.

 Hidroksil, hidroksilna funkcionalna grupa
 Ohajo, oznaka država